Южный Матабелеленд () — провинция в Зимбабве. Административный центр Южного Матабелеленда — город Гванда.

География 
Провинция Южный Матабелеленд находится в юго-западной части Зимбабве. Площадь провинции составляет 54 172 км². Климат в Южном Матабелеленде засушливый, осадки выпадают редко, но обильно. На юго-западе граничит с Ботсваной, на юге с ЮАР.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 661 107 человек. Провинция слабо заселена, её жители в основном — это представители народности матабеле.

Динамика численности населения провинции по годам:

Административное деление 

В административном отношении провинция подразделяется на 6 районов: Бейтбридж, Булилима, Район Гванда, Инсиза, Южное Мангве и Умцингваме.

Экономика 
Основой экономики провинции являются туристический бизнес, разведение крупного рогатого скота и добыча полезных ископаемых — золота, хрома, асбеста и др.

Примечания 

Провинции Зимбабве